Le mot jerk est originellement un mot anglais signifiant « mouvement brusque », « secousse ».

Culture et société 
 En anglo-américain, jerk est une injure assez imprécise, qu'on , mais il peut aussi se traduire officiellement par « abruti ».
 Le jerk urbain est un style de mode et de danse né à Los Angeles (États-Unis).
 Le jerk est une danse.
 Jerk est un groupe français de metal-punk.
 Le Jerk est le titre d'une chanson de Thierry Hazard.

Sciences 
 Le jerk, ou à-coup, est le taux de variation d'une accélération. Dans le système international d'unités il s'exprime en m/s (mètres par seconde au cube).